Kaartijärvi kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Kaartijärvi (Gällivare socken, Lappland, 742674-171825), sjö i Gällivare kommun,  (45,5 ha)
Kaartijärvi (Gällivare socken, Lappland, 743516-174038), sjö i Gällivare kommun, 
Pikku Kaartijärvi (Gällivare socken, Lappland, 742603-171892), sjö i Gällivare kommun, 
Pikku Kaartijärvi (Gällivare socken, Lappland, 743477-174094), sjö i Gällivare kommun,

Se även
Kaartojärvi

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn